First Rays Of The New Rising Sun () — посмертный сборник Джими Хендрикса, вышедший в 1997 году. Состоит из записей, над которыми Джими работал в последние дни своей жизни и которые могли войти в его будущий одноимённый альбом, а также из треков периода 1968—1969 годов. Финальное микширование и ремастеринг выполнил Эдди Крамер. Первый альбом, за процессом обработки которого следили члены семьи Джими Хендрикса.

Об альбоме 
First Rays of the New Rising Sun состоит из 17 песен, созданных за период с марта 1968 года до последней сессии в Electric Lady Studios в августе 1970. Сложенный и записанный с оригинальных студийных фонограмм, альбом содержит много наиболее творческих достижений Хендрикса, к примеру: «Night Bird Flying», «Angel», «Dolly Dagger», «Hey Baby (New Rising Sun)» и «In From the Storm».

Диск занял 49-е место в американском чарте Billboard 200.

Список композиций

Участники записи 
 Джими Хендрикс — бас, гитара, пианино, вокал, бэк-вокал, продюсер, микширование.
 Бадди Майлз — ударные (на треках 5 и 7), бэк-вокал
 Джон Митчелл — ударные, продюсер, микширование
 Альберт Аллен — бэк-вокал
 Артур Аллен — бэк-вокал
 Стив Уинвуд — бэк-вокал
 Билли Армстронг — перкуссия
 Джеймс Майес — ударные в песне «My Friend»
 Пол Карузо — гармоника в песне «My Friend»
 Стивен Стиллз — пианино в песне «My Friend»
 Билли Кокс — бас-гитара, бэк-вокал
 Джон Янсен — продюсер, микширование
 Эдди Крамер — продюсер, микширование, фотограф, ремастеринг
 Юма Султан — перкуссия
 Крис Вуд — фоновый вокал

Примечания

Ссылки 

Сборники 1997 года
Альбомы Джими Хендрикса
Альбомы MCA Records
Альбомы, опубликованные посмертно